Yahoo! PhotoMail é um serviço do Yahoo integrado com o Yahoo! Mail e Yahoo! Photo Album que possibilita os utilizadores armazenarem mais de 300 fotos digitais na sua mailbox e também permitindo que as imagens sejam alteradas, alterando a borda e legendas e ainda fazer modificações ao tamanho e qualidade da imagem.

Ligações externas

 Yahoo! PhotoMail

Yahoo!